Toronto Blizzard is de naam van verschillende voormalige voetbalclubs in de Canadese.

 Toronto Blizzard (1971): voetbalclub die bestond van 1971 tot 1984, uitkomend in de North American Soccer League.
 Toronto Blizzard (1986): voetbalclub die bestond van 1986 tot 1993, uitkomend in de Canadian Soccer League